Il doppio del Bank of the West Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Lindsay Davenport e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma solo Huber ha partecipato in coppia con Lisa Raymond.

Viktoryja Azaranka e Marija Kirilenko hanno battuto in finale Liezel Huber e Lisa Raymond 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (finale)
 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (campionesse)

 Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali) 
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Bank of the West Classic 2011